То́кио (, «Восточная столица»):
 Токио — современная столица Японии, город и префектура.
 Эдо — название Токио до 1868 года.
 Токио — муниципалитет, существовавший с 1889 по 1943 годы, до слияния с префектурой.
 Большой Токио — крупный урбанизированный регион в японском регионе Канто, объединяющий Токийский столичный округ и значительную часть префектур Тиба, Канагава и Сайтама.
 Специальные районы Токио — 23 муниципалитета, образующие ядро и самую заселенную часть Токио.
 Токио — междугородный железнодорожный вокзал в Токио.
 «Токио» — японский футбольный клуб из города Токио.

Фильмы 
 Токио — термин из аниме и манги Neon Genesis Evangelion.
 «Токио!» — киноальманах 2008 года, рассказывающий о Токио и его жителях, отчасти в гротескной и сюрреалистической форме.
 «Токио-га» — документальный фильм 1985 года.

Музыка 
 
 Tokyo — песня шведского исполнителя Дэнни Сауседо из альбома Heart Beats.
 Tokio Hotel — немецкая поп-рок группа.

Астрономия 
 (498) Токио — астероид, открытый в 1902 году, названный в честь Токио.

См. также 

 Токио Верди
 Токио Доум